Warner Bros. Discovery, Inc. — американский транснациональный конгломерат средств массовой информации и развлечений со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Компания была образована в результате отчуждения WarnerMedia компанией AT&T и ее слияния с Discovery Inc. 8 апреля 2022 года.

Имущество компании разделено на восемь бизнес-подразделений, включая флагманские кино- и телестудии Warner Bros, HBO, CNN, U.S. Networks (в которую входят линейные телевизионные каналы, такие как Cartoon Network и Adult Swim, Discovery Channel и его дочерние каналы, бывшие каналы Scripps Networks Interactive, такие как Food Network и HGTV, а также доля в вещательной сети The CW вместе с Paramount Global), спорт (в которую входят сети Eurosport компании Discovery и спортивное подразделение Turner Sports компании WarnerMedia), глобальное потоковое вещание и интерактивные развлечения (в которую входят потоковые сервисы Discovery+ и HBO Max, а также издатель видеоигр Warner Bros. Interactive Entertainment) и международные каналы. Компания также является владельцем издательства комиксов DC Comics, которое работает под управлением Warner Bros.

Активы 
Warner Bros. Discovery состоит из восьми основных бизнес-подразделений:

 Warner Bros. Entertainment, Inc.
 Warner Bros. Pictures Group состоит из предприятий компании в сфере кинематографических и театральных развлечений, включая Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, DC Films, Warner Animation Group и Castle Rock Entertainment. 
 Warner Bros. Television Group состоит из внутренней и международной сети телевизионных производственных компаний, включая флагманский лейбл Warner Bros. Television, наряду с Telepictures, Alloy Entertainment и Warner Horizon Unscripted Television. Подразделение также отвечает за 50 % All3Media и 50 % The CW. Подразделение возглавляет Ченнинг Данджи.
 Warner Bros. Discovery U.S. Networks Group включает кабельные сети компании в США, в том числе фактологические сети (Discovery, Animal Planet, Science Channel, American Heroes Channel и другие), развлекательные и лайфстайл-каналы (TBS, TNT, TruTV, TLC, HGTV, Food Network и Destination America и другие), детские, молодежные и классические сети (Cartoon Network, Boomerang, Adult Swim, Cartoonito, Discovery Family и Turner Classic Movies, а также анимационные студии, включая Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios, Williams Street и Hanna-Barbera) и 50 % Motor Trend Group, которая управляет Motor Trend. Подразделение возглавляет Кэтлин Финч.
 Warner Bros. Discovery Sports фокусируется на глобальном спортивном вещании компании, включая Turner Sports и AT&T SportsNet в США, а также международные спортивные каналы, такие как Eurosport, TNT Sports в Латинской и Южной Америке, GolfTV и Golf Digest.
 Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment управляет операционной деятельностью платформ прямого потребления, онлайн-брендов и игрового бизнеса компании, включая стриминговые сервисы HBO Max и Discovery+ (оба потоковых сервиса объединяются в один потоковый сервис), подразделение видеоигр Warner Bros. Interactive Entertainment и компанию цифровых медиа Otter Media. Подразделение возглавляет Джей Би Перретт.
 Warner Bros. Discovery Global Brands and Experiences управляет тематическими парками Warner Bros. и турами по студиям. Дополнительные бизнес-сегменты включают подразделения, отвечающие за глобальное распространение контента (в которое входят Warner Bros. Worldwide Television Distribution и Warner Bros. Home Entertainment) и продажу рекламы. Подразделение возглавляет Брюс Кэмпбелл.
 Warner Bros. Discovery International занимается местными и региональными вариациями внутренних телеканалов Warner Bros. Discovery, а также операциями, ориентированными на конкретные регионы, такими как TVN Group в Польше и Three в Новой Зеландии. Подразделение, возглавляемое Герхардом Цайлером, разделено на три региональных центра: Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) и Северная и Южная Америка, а также отвечает за глобальное распространение сетей CNN Global и Warner Bros. Discovery Sports.
 DC Entertainment состоит из издательства комиксов DC Comics и связанной с ним интеллектуальной собственности. Подразделение работает с другими дочерними компаниями Warner Bros. Discovery над контентом, таким как фильмы, телесериалы и видеоигры.
 Home Box Office фокусируется на одноименной кабельной сети премиум-класса HBO и ее родственном канале Cinemax. Это подразделение возглавляет Кейси Блойс, который также отвечает за программирование HBO и HBO Max, а также осуществляет надзор за Magnolia Network.
 CNN Global отвечает за одноименный новостной канал CNN и другие глобальные новостные активы, принадлежащие Warner Bros. Discovery, включая родственную сеть HLN и различные международные отделения CNN, а также потоковый сервис CNN+. Подразделение возглавляет Крис Лихт.

Список телеканалов

Великобритания, Ирландия и Мальта

СНГ и Прибалтика 
На данный момент, телеканалы закрыты на территории России, но продолжают вещание в соседних странах.

Примечания 

Медиаконгломераты
Медиакомпании США
Медиакомпании по алфавиту
Развлекательные компании, основанные в 2022 году
Медиакомпании, основанные в 2022 году